Сан Адолфо има више значења:

 Сан Адолфо (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Адолфо (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику